

Codici 
 CLJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Cluj, Transilvania, Romania.

Musica 
 CLJ Records – etichetta discografica tedesca